Шарлотта Мекленбург-Стрелицкая:
 Шарлотта Мекленбург-Стрелицкая (1744—1818) — принцесса Мекленбургского дома, супруга короля Великобритании Георга III.
 Шарлотта Мекленбург-Стрелицкая (1769—1818) — старшая дочь герцога Мекленбург-Стрелица Карла II и принцессы Фридерики Каролины Луизы Гессен-Дармштадтской.